Джелашхой — покинутый аул в Галанчожском районе Чеченской Республики. Входит Терлоевское сельское поселение

География 
Расположен на правом берегу реки Бара, к юго-востоку от районного центра Галанчож.

Ближайшие развалины бывших сёл: на севере — бывший аул Горой, на северо-западе — хутор Ошни и село Моцкарой и бывший аул Кенахой, на северо-востоке — бывший аул Целтакумой, на юго-востоке — бывший аул Санахой.

История 
Аул Джелашхой ликвидирован в 1944 году во время депортации чеченцев. После восстановления Чечено-Ингушской АССР в 1956 году чеченцам было запрещено селиться в данном районе.

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Галанчожского района
Населённые пункты, упразднённые в 1944 году в Чечне